Wilków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilków Wielki est un village, situé dans la Powiat de Dzierżoniów
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Głogów et dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Świdnica et dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Złotoryja et dans la voïvodie de Basse-Silésie

dans la voïvodie de Lublin
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Hrubieszów 
 Wilków est un village, situé dans la Powiat d'Opole Lubelskie 
 Wilków est une gmina rurale du Powiat d'Opole Lubelskie, dont le siège est le village précédent.

dans la voïvodie d'Opole
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Namysłów
 Wilków est une gmina rurale du Powiat de Namysłów 
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Prudnik  

dans d'autres voïvodies
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Varsovie-ouest et dans la  voïvodie de Mazovie
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Cracovie et dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Kielce et dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wilków est un village, situé dans la Powiat de Zawiercie et dans la voïvodie de Silésie